Jānī Khēl kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Jānī Khēl (distrikt i Paktika), 
 Jānī Khēl (distrikt i Paktia), 

Robotskapade Afghanistanförgreningar